Нижче наведено список 545 муніципалітетів департаменту Верхня Сона.

Верхня Сона

Верхня Сона